O Esporte Clube Operário é um clube brasileiro de futebol da cidade de Tambaú.

A equipe foi fundada em 30 de junho de 1921 e disputou uma edição do campeonato paulista da terceira divisão (atual A3) e três edições do paulista da quarta divisão (atual B).

O nome oficial de seu estádio é "Carlos de Almeida" e situa-se na Rua Dr. Alfredo Guedes, no centro da cidade de Tambaú-SP.

É o time com maior torcida da cidade portanto o mais querido. As cores do uniforme são preto e branco.

Atualmente o departamento de futebol do clube dedica-se apenas a competições amadoras.

Participações em estaduais 

 Terceira Divisão (atual A3) = 1 (uma) 
- 1986

 Quarta Divisão (atual Série B) = 3 (três) 
- 1988 - 1989 - 1991

Operario
Operario
Fundações em São Paulo em 1921